Primera División 2017-2018 – torneo di calcio argentino
 Primera División 2017-2018 – torneo di calcio a 5 spagnolo
 Primera División 2017-2018 – torneo di calcio spagnolo